De Wit-Russische voetbalclub Sjachtjor Salihorsk speelt sinds 2001 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Sjachtjor Salihorsk

Zie ook
 Deelnemers UEFA-toernooien Wit-Rusland
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Sjachtjor Salihorsk
Sjachtjor Salihorsk